Tretmine steht umgangssprachlich für:

 Antipersonenmine
 scherzhaft für Hundekot im öffentlichen Raum
 ein Effektgerät in der Musik, welches mit dem Fuß bedient wird, siehe Effektgerät (Musik)#E-Gitarre, E-Violine